Viktor Moser (* 1948) ist ein Schweizer Historiker, Journalist und Gewerkschafter.

Moser studierte Geschichte; er war einige Jahre lang bis 1988 Bildungsverantwortlicher des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, arbeitete danach selbständig in Bereichen arbeitsmarktlicher Massnahmen, veröffentlichte Sachtexte zu Arbeitslosigkeit und „Beiträge für die Gewerkschaftspresse“ (unter anderem für die Berner Tagwacht) und „[redigierte] eine Zeitschrift“. Seit 1999 ist er „Fachredaktor Arbeitsmarkt“ der Zeitschrift Panorama: Fachinformationen für Berufsbildung, Berufsberatung und Arbeitsmarkt.

Weblinks 
 Interview mit Viktor Moser während der Gewerkschaft-Bau-und-Holz-Jugendkonferenz von 1980. Filmaufnahme, Schweizerisches Sozialarchiv.

Einzelnachweise 

Historiker
Zeitungsjournalist
Journalist (Schweiz)
Gewerkschafter (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1948
Mann